Etla kan syfta på:

 ETLA, en akronym med fyra bokstäver, se TLA

Geografi

Mexiko 

 Villa de Etla (ort), Oaxaca, 
 San Pablo Etla (ort), Oaxaca, 
 Reyes Etla (ort), Oaxaca, 
 Guadalupe Etla (ort), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar